Verspohl ist der Familienname folgender Personen:
 Franz-Joachim Verspohl (1946–2009), deutscher Kunsthistoriker
 Eugen Verspohl (* 1947), deutscher Pharmakologe und Hochschullehrer